Illusion is Engels voor illusie of zinsbegoocheling, een veelvoorkomend aspect van het goochelen. De term kan daarnaast verwijzen naar:
Films
Illusion (1975), een Canadese film
Illusion (2007), een Duitse film
Illusion (2004), een Amerikaanse film uit 2004

Muziek
Illusion (Renaissance), een album uit 1971
Illusion (band), een Britse band
Illusion (1978), een album uit 1978 van deze band
Illusion (Isotope), een album uit 1974
Illusion (Evils Toy), een album uit 1997
Illusion (Soulstice), een album uit 2001
Illusion (Tüür), een compositie
Illusion (nummer), van Krassimir Avramov, bekend van het Eurovisiesongfestival 2009
Illusion (Outragers), een album uit 2010

Andere
Illusion (achtbaan), een overdekt stalen achtbaanmodel van de Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma
Illusion (museum), een museum in Brussel